Der EHC Bad Aibling ist ein Eishockeyverein aus dem oberbayerischen Bad Aibling.
Früher spielte der Verein unter dem damaligen Beinamen Dragodiles zeitweise in der drittklassigen Oberliga.

Geschichte

Vorgänger des EHC Bad Aibling 
Am 14. Februar 1946 bei der Gründung des TuS Bad Aibling gab es bereits eine Abteilung Eishockey, die später am Ligenspielbetrieb teilnahm.
Nach dem TuS gab es einen EV Bad Aibling, der sicher 1962/63 am Ligenspielbetrieb teilnahm.

Vor 1996 
Der Verein nahm als Teilnehmer der Bayernliga schon 1986/87 an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd 1987/88 teil, was in der Saison 1993/94 wiederholt werden konnte.

1996 bis 2002 
In der Saison 1996/97 gelang den Dragodiles als Vizemeister der Landesliga der Aufstieg in die Bayernliga. Nach der Vizemeisterschaft in der Saison 1997/98 in der Bayernliga schaffte die Mannschaft als Zweiter der Qualifikationsrunde zur 2. Liga Süd und dem anschließenden Playoff-Sieg gegen die Schwenninger ERC Fire Wings den erneuten Aufstieg, in die – damals viertklassige – 2. Liga Süd 1998/99. Nach der Vorrunde in der 2. Liga Süd, die als Sieger abgeschlossen wurde, gelang der Mannschaft zwar nicht der erneute sportliche Aufstieg in die Oberliga – jedoch rückte die Mannschaft in die Oberliga Süd 1999/00 nach. In dieser Spielklasse verblieb die Mannschaft bis zur Saison 2001/02. Im Sommer 2002 entschloss sich der Vorstand, nicht Mitglied in der ESBG zu werden und damit auf eine weitere Teilnahme an der Oberliga zu verzichten. Bis zur Saison 1999/00 nahm unter dem Dach des Vereins auch eine 2. Seniorenmannschaft am Spielbetrieb teil.

Ab 2002 
Nach dem Entschluss zur Nichtteilnahme an der Oberliga wechselte auch die Vorstandschaft und auch der Beiname der Mannschaft von Dragodiles zu Aibdogs, da die Rechte am Beinamen und am Logo bei einem ehemaligen Vorstandsmitglied des Vereins lagen.

Aufgrund des nicht sportlich erfolgten Abstiegs wurde die Mannschaft vom Verband zur Saison 2002/03 in die niedrigste Spielklasse, die Bezirksliga Bayern eingeteilt, aus der der Mannschaft nach der Saison 2003/04 der erneute Aufstieg in die Landesliga gelang.

Erfolge

Platzierungen 

Quelle: passionhockey.com Auf-/Abstieg ↑ ↓

Heute 
Neben den Seniorenmannschaft – den Aibdogs – in der Landesliga Bayern nehmen unter dem Dach des Vereins auch Nachwuchsmannschaften in allen Altersklassen am Spielbetrieb teil.

Eisstadion 
Die Heimat der Mannschaften des EHC Bad Aibling ist die Eishalle in der Freizeitanlage Bad Aibling.

Weblinks 
 Internetseite des EHC Bad Aibling

Einzelnachweise 

Bayerischer Eishockeyclub
Sportverein (Landkreis Rosenheim)
EHC
Sport (Bad Aibling)